Jammo steht für:

 Sarhad Jammo (* 1941), Bischof der chaldäisch-katholischen Kirche
 Jammo (Rongwo), Dorf in der Großgemeinde Rongwo im Kreis Tongren der chinesischen Provinz Qinghai

Siehe auch:
 Jamo